orczyk – poziomy drążek służący do połączenia uprzęży zwierzęcia pociągowego z pojazdem lub maszyną rolniczą.
 orczyk w lotnictwie – nożna dźwignia napędzająca stery kierunkowe samolotu
 orczyk w żeglarstwie – dźwignia napędzająca ster
 orczyk – drążek trapezu – przyrządu sportowego lub cyrkowego
 orczyk – techn – dźwignia dwustronna, najczęściej symetryczna tzn. Lo = Ln
 orczyk – kolokw. – wyciąg narciarski o zaczepach orczykowych.